Варлю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північ від Парижа, 50 км на південний захід від Лілля, 9 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 385,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Варлю на сайті французького Національного інституту географії
 Варлю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Варлю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варлю на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале